Мото Гран-Прі Аргентини 2015 року, офіційна назва GP Red Bull de la República Argentina — третій етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 17—19 квітня 2015 року на трасі Термас де Ріо Ондо в Аргентині.

MotoGP

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Друга перемога поспіль в класі Moto3 Данні Кента стала першою для представника Великої Британії з 1971 року, з часів панування у чемпіонаті Баррі Шина.
 Відрив Данні Кента на фінішній лінії гонки класу Moto3 від найближчого переслідувача становив понад 10 секунд і він став найбільшим в історії сухих гонок класу з моменту його запровадження у 2012 році. Востаннє до цього більший відрив зафіксований у гонках «наймолодшого» класу на Гран-Прі Каталонії-2011, коли Ніко Тероль втік на 10,356 с.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Аргентини
2015
Аргентина
2015 в аргентинському спорті
Квітень 2015